Новоалександровка (), село, 
Самойловский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320685505. Население по переписи 2001 г. составляет 465 (215/250 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новоалександровка находится в 2,5 км от посёлка Самойловка.
Есть железнодорожная станция Самойловка.
Село расположено по обоим склонам балки Зелёная (местами засажена дубами).
По дну балки протекает пересыхающий ручей на котором сделано несколько запруд, ручей через 2 км впадает в реку Литовщина.

История 
 1850 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных ферм.

Культура 
 Клуб.

Экология 
В 1,5 км проходит аммиакопровод.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района